Марија од Монферата или Марија Јерусалимска (1192—1212) била је јерусалимска краљица од 1205. до 1210. године.

Биографија 

Марија је ћерка Изабеле I Јерусалимске и Конрада од Монферата. Унука је Марије Комнин по којој је добила име. Рођена је 1192. године током Трећег крсташког рата. Њен отац Конрад је тада водио борбу за јерусалимску круну против Гаја Лизињанског. Крсташки барони га бирају за краља. Међутим, само неколико дана након крунисања Конрад је убијен од стране Асасина. Њена мајка се потом удала још два пута (за Хенрија II и Амалрика II), а након њихове смрти наставила да влада сама до своје смрти 1205. године. 

Године 1205. Изабела умире, а престо наслеђује Марија од Монферата. Пет година касније удала се за Јована Бријена који тако постаје јерусалимски краљ. Јовану је родила ћерку Изабелу II. Умрла је 1212. године.

Породично стабло

Види још 
 Јерусалимски краљеви

Литература 
 

Рођени 1192.
Умрли 1212.
Краљеви Јерусалима
Крсташи